De Indira Gandhi Nationale Open Universiteit is een landelijke open universiteit in India, met het hoofdkantoor in New Delhi. De universiteit is genoemd naar voormalig premier Indira Gandhi.

Achtergrond 
De universiteit werd opgericht in 1985 en is inmiddels de grootste universiteit in de wereld met 3,5 miljoen studenten (waaronder 800.000 postgraduates) in India en tientallen landen erbuiten. Ondertussen is de universiteit bezig met een decentralisatieproces om te komen tot een onderverdeling in vijf zones.

Ze werd opgericht als een open universiteit om studie te bieden op grote afstand, waardoor het ook toegankelijk werd voor studenten in achtergebleven en verafgelegen gebieden.

De IGNOU verleende verschillende eredoctoraten, onder meer aan de veertiende dalai lama Tenzin Gyatso (1935) en de Assamees schrijfster en dichteres Indira Goswami (1942-2011).

Scholen 
Geesteswetenschappen
Sociologie
Exacte wetenschappen
Onderwijs
Voortgezet onderwijs
Techniek
Management
Geneeskunde
Computer- en informatiewetenschappen
Land- en tuinbouw
Rechtsgeleerdheid
Journalistiek en nieuwe media
Geslacht en ontwikkelingsstudies
Toerisme
Interdisciplinaire en transdisciplinaire studies
Maatschappelijk werk
Beroepsonderwijs en -training
Uitbreiding en ontwikkeling
Vreemde talen
Vertaling en training
Podiumkunsten en beeldende kunst

Externe link 
 Officiële website

Indiase universiteit
Delhi